Het judotoernooi in de klasse tot 52 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 7 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was An Kum-Ae uit Noord-Korea.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 52